Суперкубок Угорщини з футболу 2014  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 липня 2014 року між чемпіоном Угорщини Дебреценом та володарем кубка Угорщини Уйпештом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Угорщина
Липень 2014
2014 в угорському спорті